Die französische Cembaloschule (auf ) während der Barockzeit in Frankreich (im 17. und 18. Jahrhundert) war eine Blütezeit des kompositorischen Schaffens. Sie wird cum grano salis in die beiden Abschnitte von 1640–1710 und 1710–1789 unterteilt.

Einführung 
Diese Schule wird - beginnend vom Komponisten und Cembalisten Jacques Champion de Chambonnières - von Namen wie L. Marchand, J. F. Dandrieu, F. d’Agincour, L.-C. Daquin, Louis Couperin geprägt. Vor allem gelang diesen Komponisten anmutige pastorale Bilder (Le Coucou (Der Kuckuck) und L'Hirondelle (Die Schwalbe) von Daquin; Le Ramage (Das Vogelgezwitscher) von Dandrieu).

Die französische Cembaloschule erreichte ihren Höhepunkt in der Arbeit zweier Genies: der Komponisten  François Couperin (1668–1733) und seines jüngeren Zeitgenossen Jean-Philippe Rameau (1685–1764). Seine Zeitgenossen nannten François Couperin „François den Großen“, wobei es kein anderer der Cembalisten mit ihm an Popularität aufnehmen konnte. Er war Organist an der Chapelle royale, die unter dem Ancien Régime die für den Gesang während der königlichen Gottesdienste zuständige Institution war.

Von Gaspard Le Roux (um 1660–1707) beispielsweise stammen die brillantesten Variationen, welche die gesamte französische Cembalistenschule im italienischen Stil geschaffen hat, während die französische Cembaloschule des 18. Jahrhunderts ganz Europa, trotz der Genies von Bach, Händel und Scarlatti dominierte.

Eine 4-bändige Anthologie mit dem Titel Les clavecinistes français erschien im Verlag von Auguste Durand (1830–1909) in Paris.

Komponisten

1640–1710: Anfänge der Cembalomusik in Frankreich 
 Jean-Henri d’Anglebert (1629–1691)
 Jacques Champion de Chambonnières (1601–1672)
 Louis Couperin (um 1626–1661)
 Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749)
 Charles Dieupart (1667–1740)
 Jean-Nicolas Geoffroy (1633–1694)
 Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665–1729)
 Nicolas Lebègue (1631–1702)
 Gaspard Le Roux (1660–1707)
 Louis Marchand (1669–1732)
 Nicolas Siret (1663–1754)

1710–1789: Zweite Periode 
 Claude Bénigne Balbastre (1724–1799)
 Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755)
 François d'Agincourt (1684–1758)
 Jean-Odéo Demars (1695–1756)
 Josse Boutmy (1697–1779; flämisch)
 Bernard de Bury (1720–1785)
 Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711–1772)
 Michel Corrette (1707–1795)
 Armand-Louis Couperin (1727–1789)
 François Couperin (1668–1733)
 Jean-François Dandrieu (1681–1738)
 Louis-Claude Daquin (1694–1772)
 Louis-Antoine Dornel (1680–1757)
 Jacques Duphly (1715–1789)
 Pierre Février (1696–1760)
 Jean-Baptiste Forqueray (1699–1782)
 Pierre-Claude Foucquet (1694–1772)
 Jean-Adam Guilain (1680–1739; deutsch)
 Célestin Harst (1698–1778)
 Christophe Moyreau (1690–1772)
 Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
 Joseph Nicolas Pancrace Royer (1703–1755)
 Simon Simon (1720?–1788)
 Philippe-François Véras (fl. 1740)

Siehe auch 
 Pièces de clavecin

Literatur 
 André Pirro: Les clavecinistes, Henri Laurens, Parigi, 1924, "Les musiciens célèbres"
 Norbert Dufourcq: Le clavecin, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1981, 3 ed. (1 ed. 1949)
 Willi Apel: Storia della musica per organo, Sansoni, 1985
 Bruce Gustafson, David Fuller: Catalogue of French harpsichord music 1699-1780, Oxford University Press, 1990
 Beverly Scheibert: Jean-Henry d'Anglebert and the 17th-century clavecin school, Indiana University Press, Bloomington, 1986
 Alexander Silbiger: Keyboard music before 1700, Schirmer Books, 1995
 Jean-Patrice Brosse: Le clavecin du Roi Soleil, Bleu Nuit, Parigi, 2011, "Horizons"
 Jean-Patrice Brosse: Le clavecin des Lumières, Bleu Nuit, Parigi, 2007, "Horizons"

Weblinks 
 Французские композиторы клавесинисты 18 века. Французские клавесинисты / Französische Cembalokomponisten des 18. Jahrhunderts. Französische Cembalisten
 Les clavecinistes français des XVIIe et XVIIIe siècles
 Les clavecinistes français (Bibliothèque des classiques français)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Cembalo
Klaviermusik
Musik (Frankreich)
Barock (Musik)
Musik des 17. Jahrhunderts
Musik des 18. Jahrhunderts